Nesterow bzw. Nesterov steht für:

 Nesterow, Stadt in der Oblast Kaliningrad, Russland (früher Ostpreußen, bis 1938 Stallupönen, bis 1946 Ebenrode)
 Nesterow, Name der Stadt Schowkwa in der Oblast Lemberg, Ukraine von 1951 bis 1992
 Rajon Nesterow, eine Verwaltungseinheit in der Oblast Kaliningrad, Russland
 ehemaliger Name des heutigen Rajons Schowkwa in der Ukraine (von 1951 bis 1991)
 den nach Pjotr Nikolajewitsch Nesterow benannten Asteroiden (3071) Nesterov

Nesterow ist der Familienname folgender Personen:

 Ignatij Nesterow (* 1983), usbekischer Fußballspieler
 Iwan Iwanowitsch Nesterow (1932–2019), sowjetischer Geologe

 Michail Wassiljewitsch Nesterow (1862–1942), russischer Maler
 Nikita Danilowitsch Nesterow (* 1993), russischer Eishockeyspieler
 Nikolai Nesterow (* 1981), russischer Tennisspieler
 Petar Nesterow (* 2003), bulgarischer Tennisspieler
 Pjotr Nikolajewitsch Nesterow (1887–1914), russischer Pilot und Flugzeugkonstrukteur
 Pjotr Petrowitsch Nesterow (1802–1854), russischer Generalleutnant
 Pjotr Wladimirowitsch Nesterow (1883–1941), russischer Zoologe
 Stepan Kusmitsch Nesterow (1906–1944), sowjetischer Oberst